"Lucerne", forma anglicizada de "Lucerna" pode ser:
 Lucerne (Califórnia)
 Lucerne (Missouri)
 Lake Lucerne, localidade da Flórida
 Lucerne Mines, localidade da Pensilvânia
 Buick Lucerne, automóvel
 Lucerne-d'Outremer, comuna francesa da Mancha
 Lucerne (Wyoming)

Ver também
 Lucerna (desambiguação)

Desambiguações de topônimos